

Persone
 Diana Millay (1934-2021), attrice statunitense
 Edna St. Vincent Millay (1892-1950) – poetessa statunitense
 Norma Millay (1894-1986) – attrice e cantante statunitense

Altro
 Cratere Millay – un cratere sulla superficie di Venere
 Millay – comune francese nel dipartimento della Nièvre, regione della Borgogna-Franca Contea